Dienstzeit steht für

 die Zeiten, zu denen jemand Dienst hat, siehe Dienstplan
 die Zeit, in denen Personen in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis stehen
 die Gesamtdauer des Arbeitslebens, siehe Lebensarbeitszeit

Siehe auch

 Arbeitszeit